Infanterie-Regiment 13 oder Infanterieregiment Nr. 13 steht für: 

* Infanterie-Regiment 13 (Wehrmacht) der Wehrmacht
 Infanterie-Regiment „Herwarth von Bittenfeld“ (1. Westfälisches) Nr. 13 der neupreußischen Armee
 Altpreußisches Infanterieregiment No. 13 (1806) der altpreußischen Armee
 Kursächsisches Infanterieregiment No. 13 (1756) der sächsischen Armee
 k.u.k. Infanterieregiment „Jung-Starhemberg“ Nr. 13 der k.u.k. Armee

13. Infanterie-Regiment steht für:
 13. (Württ.) Infanterie-Regiment (Reichswehr), Regiment der Reichswehr
 Königlich Bayerisches 13. Infanterie-Regiment „Franz Joseph I., Kaiser von Österreich und Apostolischer König von Ungarn“, Verband der 11. Infanterie-Brigade der Bayerischen Armee

Siehe auch:
 13e régiment d’infanterie, Verband der französischen Infanterie